Рома́н Ю́рьевич Нестере́нко (род. 3 августа 1965) — российский актёр и режиссёр театра и кино, киносценарист, кинопродюсер.

Биография 
Родился 3 августа 1965 года. Проживает в Москве.

В 1987 году окончил Тюменское училище искусств (курс Е. Плавинского).

В 2003 году окончил режиссёрский факультет Театрального училища им. Б. Щукина (курс А. Вилькина).

В 2004 году прошёл стажировку в кинокомпании «Амедиа» и «Sony Pictures» (США) по специальности «режиссёров-постановщик телесериалов».

Работал в Тюменском драматическом театре, Театре Краснознамённого Дальневосточного военного округа, в Ростовском академическом театре драмы им. Горького.

С 2008 года по 2015 год работал в кинокомпании RWS в должности креативного продюсера.

Творчество

Роли в театре 
 «Опасные связи» Шодерло де Лакло — Дансени
 «Скрипач на крыше» Шолом-Алейхем — Мотл
 «Вишнёвый сад» А. П. Чехов — Петя Трофимов
 «Процесс приспособления» Теннесси Уильямс — Ральф

Режиссура в театре 
 1997 — «Иван-да-Марья» А. Гольдфельд (Театр драмы им. М. Горького)
 1999 — «Жертва» М. Фратти (Театр драмы им. М. Горького)
 1999 — «На крыльях вымыслом носимый…» А. С. Пушкин (ТС «На Садовой», г. Ростов-на-Дону)
 2000 — «Тень» Е. Шварц (Театр драмы им. М. Горького)
 2002 — «Сны Бальзаминова» А. Островского (ТС «На Садовой», г. Ростов-на-Дону)
 2003 — «Французские страсти на Подмосковной даче» Л. Разумовская (Театр драмы им. М. Горького)
 2003 — «Деньги, деньги, деньги…» С. Лобозёров (Драматический театр «Пласт» города Шахты)
 2003 — «Лучше быть счастливым позже…» Надежда Птушкина (Товарищество актёров МХАТ, г. Москва)
 2004 — «Дуэль» А. П. Чехов (Театр драмы им. М. Горького)
 2004 — «Капризная принцесса» (мюзикл) (Краснодарский молодёжный театр драмы)
 2004 — «Волшебная флейта» В.-А. Моцарт (Маленький мировой театр, Москва)
 2005 — «Хру-хру, или Ничего кроме правды» Д. Минчёнок (Театр.doc, Москва)

Роли в кино 
 1999 — «Куба далеко» — философ
 2003 — «Родина ждёт» — агент Интерпола
 2003 — «Тайный знак. Часть вторая: „Возвращение хозяина“» — Григорий «Гришка» Островский, звонарь, хозяин
 2004 — «Игра на выбывание»  — Кислов, майор
 2004 — «Тайный знак. Часть третья: „Формула счастья“» — Григорий Островский, хозяин фармацевтического завода, хозяин
 2004—2013 — Кулагин и партнёры — эпизоды
 2005 — «Авантюристка» — Петрович, начальник службы безопасности
 2006 — «Русский перевод» — Сиротин, преподаватель пехотной школы в Триполи
 2006 — «Сеть» — Скворцов, руководитель группы захвата
 2013 — «Жить дальше» — нотариус

Режиссёр кино 
 1999 — Куба далеко (совместно с Владиславом Ветровым)
 2004 — Грехи отцов (совместно с Аллой Плоткиной, Петром Кротенко, Станиславом Либиным)
 2004 — Дорогая Маша Березина (совместно с Аллой Плоткиной, Екатериной Двигубской, Петром Кротенко)
 2005 — Виртуальный роман
 2005 — Обречённая стать звездой (совместно с Петром Кротенко)
 2007 — Ставка на жизнь
 2010 — Сёстры Королёвы
 2014 — Чужое гнездо
 2016 — Грогги
 2016 — Тяжеловес
 2017 — Счастье из осколков
 2018 — Счастье можно дарить
 2019 — Клятва (х/ф по заказу Министерства культуры РФ о жизни и смерти профессора Н. И. Балабана)
 2020 — Жестокий мир мужчин

Сценарист кино 
 2005 — Виртуальный роман
 2016 — Грогги
 2016 — Тяжеловес (участие)
 2019 — Клятва (участие)

Продюсер кино 
 1999 — Куба далеко
 2002 — Мой немой (короткометражный)

Креативный продюсер кино 
 2009 — Слово женщине
 2009 — Личное дело капитана Рюмина
 2010 — Одержимый
 2010 — Дыши со мной
 2011 — Золотой капкан
 2011 — Робинзон
 2011 — Счастливчик Пашка
 2011 — Чистая проба
 2011 — Встречное течение
 2011 — Дар
 2012 — Отстегните ремни
 2012 — Отрыв
 2013 — Майор полиции
 2013 — Всё будет хорошо
 2014 — Майя
 2015 — Рождённая звездой
 2016 — Свидетельство о рождении

Призы и награды на кинофестивалях
 VIII Международный Кино и ТВ фестиваль "Славянская Сказка" 2021, София, Болгария. ГРАН-ПРИ фестиваля (1 место) за фильм "Клятва".
XII онлайн-фестиваль «Российской газеты» - "Дубль дв@", 2021, Москва. «Приз зрительских симпатий» - фильм «Клятва».
VIII Фестиваль современного кино «Провинциальная Россия» 2021, Ейск.  Приз за Лучшую режиссёрскую работу, Роману Нестеренко - фильм «Клятва».
V Международный кинофестиваль «17 Мгновений» им. В. Тихонова, 2021.  ГРАН-ПРИ фестиваля – фильм «Клятва».
XIX Международный фестиваль военных фильмов в г. Тула, 2021. Приз за лучшую режиссерскую работу  и  Приз - за лучшую мужскую роль - Александру Баргману.
XVI Международный Православный Сретенский кинофестиваль "Встреча" – Главный приз - Лучший игровой фильм  - "Клятва".
XII Всероссийский кинофестиваль «Человек, познающий мир», г. Керчь, 2020г. Главный приз: «За лучший художественный полнометражный фильм «Клятва», реж. Роман Нестеренко.
 VI Международный фестиваль кино и телефильмов духовно-нравственного содержания "Святой Владимир" г. Симферополь - 2020. Главный приз: «Лучший игровой полнометражный фильм»: "Клятва", реж. Роман Нестеренко
 18 Фестиваль кино и театра "Амурская осень", Благовещенск, 2020. Приз за лучший сценарий – Татьяне Мирошник, Роману Нестеренко, фильм «Клятва», Приз за лучшую женскую роль – актрисе Анне Вартаньян, фильм «Клятва», реж. Роман Нестеренко.
 28 международный кинофестиваль в Ванне (Болгария) “Love is Folly”, 2020. Приз Союза Кинематографистов Болгарии и специальный Приз мэрии города Варна за художественный фильм “Клятва" (режиссер-постановщик, соавтор сценария).
 Кинофестиваль “Кино шок”, г. Анапа, 2017. Приз зрительских симпатий за сериал «Свидетельство о рождении» (креативный продюсер).
 Кинофестиваль “Кино шок", г.Анапа, 2006, Приз зрительских симпатий за фильм «Виртуальный роман» (режиссер-постановщик)

Персоналии:Ростовский театр драмы им. М. Горького
Кинорежиссёры России
Кинорежиссёры XXI века